Le terme ligne 46 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Selon la numérotation des lignes de la région Est de la SNCF, la ligne 46 relie Langres à Chalindrey et Is-sur-Tille ;
 la ligne 46 est une ancienne ligne de chemin de fer belgo-allemande qui reliait Pronsfeld et Bleialf (en Allemagne) à Lommersweiler (situé dans la communauté germanophone de Belgique).

Voir aussi 
  

46